Ґміна Яблонна може посилатися на такі сторінки:
 Ґміна Яблонна (Люблінський повіт) — сільська ґміна у Люблінському воєводстві
 Ґміна Яблонна (Леґьоновський повіт) — сільська ґміна у Мазовецькому воєводстві